SFSS steht als Abkürzung für:
 Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, die wissenschaftliche Fachgesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin in Schweden
 Società italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, eine frühere Eisenbahngesellschaft in Sardinien (1886–1921)

SFSS